Sturgeon kan syfta på:

 Daniel Sturgeon
 Nicola Sturgeon
 Theodore Sturgeon
 William Sturgeon
 Sturgeon, Missouri
 Sturgeon, Pennsylvania

Se även 
 Sturgeon Lake